Тегозеро — железнодорожная станция 5-ого класса Петрозаводского региона Октябрьской железной дороги на линии Беломорск—Маленьга.

Общие сведения 
Станция Тегозеро  расположена между станциями Колежма и Сумский Посад, в одноимённом населённом пункте в составе Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Республики Карелия. 

Расстояние до узловых станций (в километрах): Маленьга — 61, Беломорск — 67.

Станция открыта в 1941 году, получив название от озера Тегозеро. В 1941-1944 гг. на станции находилась типография, в которой издавались прифронтовые газеты, книги, брошюры и листовки.

Пассажирское сообщение

Поезда дальнего следования

Пригородные поезда

Примечания

Ссылки 
 станция Тегозеро на сайте Единая сетевая разметка

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии